Николай Иванович Чайковский  ( — после 1918) — российский военачальник, бригадный и дивизионный командир русской армейской кавалерии, генерал-майор, кавалер Золотого оружия «За храбрость».

Биография
Получил домашнее образование. В службу вступил 16 апреля 1876 года. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище.

Начало военной службы
Из училища выпущен по 1-му разряду прапорщиком со старшинством 16 апреля 1878 года в 112-й пехотный Уральский полк. С 22 сентября 1879 года — подпоручик. 1 февраля 1882 года переименован в корнеты. Поручик со 2 июня 1884 года. Штабс-ротмистр за отличие с 26 февраля 1887 года.

15 марта 1895 года за отличие произведён в ротмистры — командир эскадрона Нежинского 52-го драгунского полка. Командовал эскадроном 9 лет и 9 месяцев. Подполковник с 1 марта 1900 года.

Русско-японская война
Участник Русско-японской войны 1904-05 гг. в составе 51-го драгунского Черниговского ЕИВ вел. кн. Елисаветы Феодоровны полка.

Полковник с 28 сентября 1904 года — за боевые отличия. 29 марта 1905 года награждён орденом св. Владимира 4 степени с мечами и бантом. Награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» 9 мая 1907 года.

Командир Волынского 6-го уланского полка с 22 января 1907 года по 21 мая 1912 года. С 21 мая 1912 года — генерал-майор, командир 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии.

Великая война
Со 2 по 11 августа 1914 года — командир бригады 1-й Кубанской казачьей дивизии. С 11 августа по 7 сентября 1914 года — командир бригады 2-й Кубанской казачьей дивизии. Вновь командир 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии с 7 сентября 1914 года по 28 января 1915 года.

С 28 января 1915 года в чине генерал-майора командовал 5-й кавалерийской дивизией, действовавшей в Литве в составе сводного конного отряда 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 5-й кавалерийской дивизии и Уссурийской отдельной конной бригады под началом генерал-лейтенанта Казнакова. Командовал дивизией по 29 июля 1915 года.

С 13 марта 1916 года по 22 апреля 1917 года — начальник 13-й кавалерийской дивизии. С этого момента отчислен распоряжением Временного правительства в резерв чинов Киевского военного округа.

В Белом движении
В Гражданской войне служил в Добровольческой армии и Вооружённых силах Юга России. Судьба семьи генерала сложилась так: 

Место и время смерти самого Николая Ивановича — неизвестны. Последнее упоминание о нём в документах Добровольческой армии приходится на декабрь 1918 года.

Награды
 орден Святой Анны 2-й ст. (1904)
 орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 29.03.1905)
 мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (1906)
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 09.05.1907)
 орден Святого Владимира 3-й ст. (1908)
 орден Святого Станислава 1-й ст. (1913).
 Св. Анны 1-й ст. с мечами (ВП 19.11.1914) 
 Св. Владимира 2-й ст. с мечами (ВП 06.04.1915).

Примечание

Библиография 
 А. Н. Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900. стр. сп. 70.
 Летопись войны с Японией 1904—1905 гг. № 84 за 1905 год.
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909. Спб. 1909. стр. 557.
 Памятная книжка Ломжинской губернии на 1912 год.
 М. В. Сребрянский. Дневник из времен русско-японской войны священника 51-го драгунского (позднее 17-го гусарского) Черниговского ЕИВ вел. кн. Елизаветы Федоровны полка Митрофана Васильевича Сребрянского с момента отправления полка в Маньчжурию 11-го июня 1904 года и по день возвращения его в г. Орел 2-го июня 1906 года. Предисл. И. А. Рождественского. 2-е изд. испр. и доп. М. Печатня Снегиревой. 1912.
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. Исправлен по 15 Мая 1913 года. СПб. Военная Типография. 1913.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград. 1914.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград. 1916.
 Г. Гоштовт. Кирасиры Его Величества в Великую Войну. т. 2. Париж. 1942.
 К. А. Залесский. Кто был кто в Первой мировой войне. М. 2003.
 Н. Д. Егоров (сост.). Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004.
 Э. Э. Исмаилов. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М. 2007.

Ссылки 
 
 Русский генералитет накануне Гражданской войны
 Выписка из ВП 29.03.1905

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Выпускники Виленского военного училища
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Персоналии, чья дата смерти не установлена